Spiegelkleiber bezeichnet:

 die Singvogelfamilie Neosittidae sowie die Gattung Daphoenositta, siehe Spiegelkleiber (Gattung)
 die Art Daphoenositta chrysoptera, siehe Spiegelkleiber (Art)